Asking Alexandria - британський рок-гурт.

Диски

Студійні записи 
1. Stand Up and Scream

Дата виходу: 15 вересня 2009

Лейбл: Summerian Records

Формат: CD, завантаження з Інтернету

2. Reckless & Relentless

Дата виходу: 5 квітня 2011

Лейбл: Summerian Records

Формат: CD, завантаження з Інтернету

3.From Death to Destiny

Дата виходу: 6 серпня 2013

Лейбл: Summerian Records

Формат: CD, завантаження з Інтернету

4.The Black

Дата виходу: 25 березня 2016

Лейбл: Summerian Records

Формат: CD, завантаження з Інтернету

Живі записи 
Live From Brixton And Beyond

Рік виходу: 15 грудня 2014

Лейбл: Summerian Records

Формат: DVD, BitTorrent Bundle

Реміксні альбоми 
Stepped Up and Scratched

Рік виходу: 21 листопада 2011

Лейбл: Summerian Records

Формат: CD, Інтернет

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
1. http://www.askingalexandria.com/  (офіційний сайт)

2.https://www.facebook.com/askingalexandria (Facebook)

Музика